

Праздники и памятные дни

Международные 
  — Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Национальные 
  — День работников азербайджанской железной дороги.

Религиозные 
  Православие
 — Память священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении (около 335 года);
 — память мучениц Рипсимии, Гаиании и с ними 35 святых дев (начало IV века);
 — память святителя Михаила, первого митрополита Киевского (992 год);
 — память преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца (1442 год);
 — память священномученика Прокопия Попова, пресвитера (1918 год);
 — память священномучеников Петра Соловьёва, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского, Симеона Лилеева, Василия Гурьева, Александра Орлова, пресвитеров, Серафима Василенко, диакона, преподобномученицы Александры (Червяковой), мучеников Алексия Серебренникова и Матфея Соловьёва, мученицы Аполлинарии Тупицыной (1937 год).

События

До XIX века 
 54
 Жена римского императора Клавдия Агриппина Младшая отравила его грибами.
 Нерон Клавдий Цезарь Друз Германик объявлен императором Римской империи под именем Нерона.
 1307 — по приказу короля Филиппа IV Красивого () были одновременно арестованы все французские тамплиеры.
 1479 — венгерские королевские войска разбили турок - османов в сражении на Хлебовом поле.
 1492 — Христофор Колумб впервые высадился на берег Нового Света (остров Сан-Сальвадор).
 1534 — папа римский Павел III вступил на престол.
 1582 — в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) был заменен на григорианский (новый стиль).
 1644 — в ходе Датско-шведской войны объединённый шведско-голландский флот под командованием Карла Густава Врангеля наносит поражение датскому флоту в сражении при Фемарне.
 1675 — голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
 1775 — Второй Континентальный конгресс принял резолюцию о создании Континентального флота, ставшего впоследствии Военно-морским флотом США.
 1781 — император Священной Римской империи Иосиф II () издал указ о веротерпимости, которым была прекращена кампания закрытия монастырей.
 1792 — заложен первый камень в основание резиденции президента США, которая с 1809 года стала называться «Белым домом», а в 1902 году это название здания было узаконено.

XIX век 
 1805 — бой при Эльхингене армии Наполеона Бонапарта с австрийскими войсками.
 1812 — в ходе Англо-американской войны произошла Битва на Куинстонских высотах закончившаяся поражением американской армии.
 1837 — в ходе завоевания Алжира, после непродолжительной осады, французы овладели городом-крепостью Константина.
 1843 — в Нью-Йорке создана старейшая в Америке еврейская организация — «Дети обета».
 1883 — организовано Всероссийское театральное общество, которое возникло в Петербурге как «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям».
 1884 — Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.
 1900 — вышла основная книга Зигмунда Фрейда () «Толкование сновидений».

XX век 
 1917 — Фатимское чудо.
 1921 — Карсский договор о дружбе между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией — с другой, заключён при участии РСФСР.
 1923 — столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару.
 1930 — образован Ленинградский институт инженеров связи.
 1938 — русский поэт Осип Мандельштам доставлен в трудовой лагерь после повторного ареста по обвинению в «контрреволюционной деятельности».
 1943 — Италия, капитулировавшая 8 сентября перед западными союзниками, вступила в войну на стороне антигитлеровской коалиции.
 1944 — советские войска вступили в Ригу.
 1946 — конституционный референдум во Франции: 53,2 % поддержали проект Конституции IV Республики.
 1948 — завершено строительство газопровода Дашава — Киев.
 1957 — на Государственном совещании Мао Цзэдун () заявил: «Не надо читать много книг».
 1958
 Трудовой коллектив станции Москва-Сортировочная предложил начать всесоюзное соревнование за звания бригад коммунистического труда.
 Первая публикация книги о медвежонке Паддингтоне.
 1969 — Катастрофа Ан-24 в Нижневартовске
 1972
 Катастрофа советского самолёта Ил-62 близ Москвы на берегу Нерского озера. Погибли 174 человека — на то время крупнейшая авиакатастрофа в мире. Причины трагедии остались неизвестны.
 В Андах разбился самолёт с юниорской командой по регби из города Монтевидео. Выжили лишь 16 человек.
 1973 — под Москвой разбился самолёт Ту-104 Грузинского УГА, погибли 122 человека - крупнейшая катастрофа с участием Ту-104.
 1975 — премьер-министр Канады Пьер Трюдо объявил о введении чрезвычайного трёхлетнего антиинфляционного плана, предусматривающего правительственный контроль цен.
 1976
 Челябинск стал городом-миллионером.
 В Санта-Крусе (Боливия) самолёт Boeing 707 при взлёте упал на стадион. Погибли не менее 91 человека — крупнейшая авиакатастрофа в стране.
 1977 — угон самолёта «Ландсхут». День 1.
 1990 — в Харькове в эфир вышли программы, подготовленные студией АТВ-1, в дальнейшем ЗАО РТК «Тонис-Центр». Этот день стал днём рождения украинского негосударственного телевидения.
 1992 — неподалёку от Гостомеля произошла катастрофа самолёта Ан-124-100 «Руслан», погибли 7 человек, 1 выжил.
 1998 — НАТО предъявил Союзной республике Югославия ультиматум с требованием вывести войска из Косово.
 2000 — массовое отравление метанолом в Сальвадоре, 122 человека погибли.

XXI век 
 2005 — Вторая чеченская война: нападение исламистов на Нальчик.
 2011 — под Мадангом разбился самолёт de Havilland Canada DHC-8-100 компании Airlines PNG, погибли 28 из 32 человек, находившихся на борту.
 2019 — на Чикагском марафоне кенийка Бриджид Косгей установила мировой рекорд среди женщин (2:14:04).

Родились

До XIX века 
 1474 — Мариотто Альбертинелли (ум. 1515), итальянский живописец эпохи Возрождения.
 1700 — барон Николай Строганов (ум. 1758), крупный русский промышленник, тайный советник, камергер.
 1713 — Аллан Рэмзи (ум. 1784), шотландский художник-портретист.
 1754 — Молли Питчер (ум. 1832), героиня войны за независимость США.

XIX век 
 1821 — Рудольф Вирхов (ум. 1902), немецкий патолог и физиолог, первым описавший лейкемию, политический деятель.
 1825 — Чарльз Фредерик Уорт (ум. 1895), французский кутюрье английского происхождения.
 1829 — Пётр Бартенев (ум. 1912), русский историк и литературовед, зачинатель пушкиноведения.
 1845 — Елизавета Лавровская (ум. 1919), русская оперная и концертная певица (контральто), педагог. 
 1847
 Артур Герберт Дик Акланд (ум. 1926), британский политический деятель.
 Александр Ленский (урожд. Александр Вервициотти; ум. 1908), русский актёр, театральный режиссёр и педагог.
 1855 — Роберт Флегель (ум. 1886), немецкий путешественник, исследователь Африки.
 1875 — Максим Кончаловский (ум. 1942), русский и советский терапевт, основатель научной школы.
 1878 — Степан Шаумян (расстрелян в 1918), российский революционер, глава Бакинского Совета (в 1917), чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, один из 26 расстрелянных бакинских комиссаров.
 1880 — Саша Чёрный (наст. имя Александр Михайлович Гликберг; ум. 1932), русский поэт и прозаик, эмигрант («Разные мотивы», «Солдатские сказки» и другое).
 1881 — Эжени Коттон (ум. 1967), французская женщина-физик и общественный деятель, основательница Международной демократической федерации женщин.
 1887 — Йозеф Тисо (казнён в 1947), словацкий католический священник, теолог и политик, президент Первой Словацкой республики (1939—1945).
 1899 — Алексей Сурков (ум. 1983), русский советский поэт и журналист, автор песен («Бьётся в тесной печурке огонь» и др.).

XX век 
 1906 — Сесиль Такаишвили (ум. 1984), грузинская советская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1966).
 1909
 Дмитрий Нагишкин (ум. 1961), русский советский писатель и книжный иллюстратор.
 Арт Тэйтум (ум. 1956), американский джазовый пианист и композитор.
 1917 — Вадим Матросов (ум. 1999), советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.
 1918 — Евгений Агранович (ум. 2010), советский и российский кинодраматург, сценарист, поэт, прозаик, бард.
 1921 — Ив Монтан (настоящее имя Иво Ливи; ум. 1991), французский киноактёр и певец.
 1925 — Маргарет Тэтчер (ум. 2013), 71-й премьер-министр Великобритании (1979—1990).
 1926
 Рэй Браун (ум. 2002), американский музыкант, один из лучших джазовых контрабасистов.
 Глеб Максимов (ум. 2001), советский и российский учёный, инженер-конструктор, создатель первого в мире искусственного спутника Земли.
 1931 — Раймон Копа (при рожд. Раймон Копашевский; ум. 2017), французский футболист польского происхождения, лучший футболист Европы 1958 г.
 1933 — Марк Захаров (ум. 2019), советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист, педагог, главный режиссёр театра Ленком, народный артист СССР.
 1934
 Борис Каторгин, советский и российский конструктор в области энергетики, академик РАН.
 Савелий Крамаров (ум. 1995), советский и американский комедийный киноактёр, заслуженный артист РСФСР.
 Нана Мускури, греческая певица, посол доброй воли ЮНИСЕФ.
 1935 — Алексей Козлов, советский и российский саксофонист, композитор, основатель джазового коллектива «Арсенал», народный артист РФ.
 1938 — Константин Худяков, советский и российский режиссёр, сценарист и актёр.
 1939 — Леонид Неведомский (ум. 2018), советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
 1941
 Пол Саймон, американский рок-музыкант, автор песен, обладатель трёх премий «Грэмми».
 Роберт (Боб) Хантер (ум. 2005), канадский журналист, сооснователь «Гринписа».
 1942 — Франческа Ярбусова, советский и российский художник-мультипликатор, жена режиссёра Ю. Норштейна.
 1944 — Роберт Ламм, американский клавишник, певец, автор песен, один из основателей рок-группы «Chicago».
 1947 — Сэмми Хагар, американский певец и гитарист, вокалист рок-группы «Van Halen».
 1949 — Алдона Нененене (ум. 1999), советская гандболистка, двукратная олимпийская чемпионка (1976, 1980).
 1952 — Джон Лоун (при рождении Ын Кхуок Лён), американский актёр китайского происхождения.
 1954 — Мордехай Вануну, израильский техник-ядерщик, раскрывший миру информацию о ядерной программе Израиля.
 1956 — Крис Картер, американский сценарист, продюсер и режиссёр (сериал «Секретные материалы» и другое).
 1959 — Мэри Осмонд, американская певица и актриса.
 1960 — Джоуи Белладонна (настоящее имя Джозеф Беллардини), американский певец и ударник, участник метал-группы Anthrax.
 1961 — Док Риверс, американский баскетболист и тренер.
 1962 — Келли Престон (урожд. Келли Смит; ум. 2020), американская актриса кино и телевидения, фотомодель.
 1966 — Максим Мошков, российский программист, составитель сетевой библиотеки, известной как «Библиотека Мошкова».
 1967
 Хавьер Сотомайор, кубинский легкоатлет, мировой рекордсмен в прыжках в высоту, олимпийский чемпион (1992), многократный чемпион мира.
 Кейт Уолш, американская актриса кино и телевидения.
 Александер Чеферин, словенский юрист и футбольный функционер, 7-й президент УЕФА.
 
 Кай Блум, немецкий гребец на байдарках, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Дмитрий Миронов, российский государственный и политический деятель. Помощник Президента Российской Федерации с 12 октября 2021 года.
  — Нэнси Керриган, американская фигуристка, двукратный призёр Олимпийских игр в одиночном катании.
  
 Саша Барон Коэн, британский комедийный актёр, обладатель премии «Золотой глобус» и других наград.
 Пиррос Димас, греческий тяжелоатлет, трёхкратный олимпийский чемпион.
 
 Катрин Вагнер-Аугустин, немецкая гребчиха на байдарках, 4-кратная олимпийская чемпионка.
 Антонио Ди Натале, итальянский футболист.
 Пол Пирс, американский баскетболист, чемпион НБА (2008).
  — Джермейн О’Нил, американский баскетболист.
  — Уэс Браун, английский футболист.
  — Ашанти (полн. имя Ашанти Шеквойя Дуглас), американская певица, актриса, танцовщица и модель.
 
 Ондржей Сынек, чешский спортсмен, пятикратный чемпион мира по академической гребле.
 Иан Торп, австралийский пловец, 5-кратный олимпийский чемпион.
  — Александрия Окасио-Кортес, американская активистка и политик.
  — Пак Чи Мин, южнокорейский певец, танцор и автор песен, вокалист группы BTS.

Скончались

До XIX века 
 54 — Клавдий (р. 10 до н. э.), римский император (41—54).
 1282 — Нитирэн (р. 1222), японский буддийский пророк.
 1715 — Николя Мальбранш (р. 1638), французский философ-идеалист, главный представитель окказионализма.
 1749 — князь Александр Куракин (р. 1697), русский государственный деятель, дипломат, сенатор.
 1795 — Злата Могленская, православная святая.

XIX век 
 1815 — расстрелян Иоахим Мюрат (р. 1767), маршал Франции, участник большинства кампаний Наполеона Бонапарта.
 1822 — Антонио Канова (р. 1757), итальянский скульптор.
 1825 — Максимилиан I (р. 1756), курфюрст Баварии (1799—1806), король Баварии (1806—1825); из династии Виттельсбахов.
 1849 — Пьетро Андерлони (р. 1784), итальянский гравёр на меди.
 1865 — Петро Гулак-Артемовский (р. 1790), русский, украинский историк и писатель, ректор Харьковского университета.
 1869 — Шарль Огюстен де Сент-Бёв (р. 1804), французский литературовед и литературный критик.
 1882 — Жозеф де Гобино (р. 1816), французский социолог, основоположник расистской теории.
 1883 — Август Фридрих Зигерт (р. 1820), немецкий живописец.
 1890 — Пётр Чихачёв (р. 1808), русский географ, геолог и путешественник.

XX век 
 1905
 Генри Ирвинг (р. 1838), английский актёр-трагик.
 Мэри Керри (псевдоним Вайолет Фейн; р. 1843), английская поэтесса.
 1919 — Карл Адольф Гьеллеруп (р. 1857), датский поэт и писатель.
 1928 — Мария Фёдоровна (р. 1847), российская императрица, жена Александра III, мать Николая II.
 1938 — Элзи Крайслер Сегар (р. 1894), американский художник комиксов, создатель персонажа моряка Попая.
 1945 — Милтон Херши (р. 1857), американский промышленник, основатель шоколадной компании «Херши».
 1961
 Майя Дерен (урожд. Элеонора Деренковская; р. 1917), американский кинорежиссёр-авангардист, хореограф, этнограф.
 Золтан Корда (р. 1895), английский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 1967 — Жорж Садуль (р. 1904), французский историк, теоретик и критик кино.
 1974 — Эд Салливан (р. 1901), ведущий популярного американского телешоу «Шоу Эда Салливана».
 1981 — Антонио Берни (р. 1905), аргентинский живописец, мастер коллажа.
 1984 — Элис Нил (р. 1900), американская художница, мастер портрета.
 1985 — Франческа Бертини (р. 1892), актриса театра и кино, первая итальянская кинозвезда.
 1987 — Уолтер Браттейн (р. 1902), американский физик, один из разработчиков транзистора, нобелевский лауреат (1956).
 1989 — Чезаре Дзаваттини (р. 1902), итальянский писатель, сценарист.

XXI век 
 2001 — Ольга Олейник (р. 1925), советский и российский математик и учёный-механик, академик РАН.
 2003 — Бертрам Брокхауз (р. 1918), канадский физик, лауреат Нобелевской премии (1994).
 2008
 Гийом Депардьё, французский актёр.
 Алексей Черепанов (р. 1989), российский хоккеист.
 2011 — Барбара Кент, американская актриса немого кино.
 2013 — Ольга Аросева (р. 1925), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
2016
 Пхумипон Адульядет (Рама IX) (р. 1927), король Таиланда (1946—2016).
 Дарио Фо (р. 1926), итальянский драматург, режиссёр, теоретик театра, лауреат Нобелевской премии по литературе (1997).
2021
Бэла Руденко (р 1933)— советская, украинская и российская оперная певица (колоратурное сопрано), педагог, профессор Московской консерватории. Народная артистка СССР (1960).

Приметы 
30 сентября/13 октября — Григорий.
 На Григория крестьяне обновляли свои постели, жгли старую солому из матрацев, набивали новой. По соломе, вытрясенной из матраца, в старину судили о здоровье человека. Соломка, мол, сказывала о растущей в человеке хвори, упреждала болезнь.
 Если снег упадет, зима не скоро настанет.
 Если журавли отлетели — будет ранняя и холодная зима.
 Если поутру видите на окнах мороз — ждите гостей.

См. также

Примечания